Бэтмен
 Готэм-Сити — вымышленный город, в котором происходит действие историй о Бэтмене.
 «Готэм» — американский телесериал о вселенной Бэтмена, центральный персонаж которого — молодой детектив Джеймс Гордон.

Топонимы
 Готем — деревня в графстве Ноттингемшир, Англия.
 Готем — одно из прозвищ Нью-Йорка.
 Готем — небольшая деревня в бельгийской провинции Лимбург в пригороде города Борглон.

Прочее
 Готэм — семейство геометрических гротесков, разработанное американской компанией Tobias Frere-Jones в 1998 году.
  (1959—2013) — канадский джазовый саксофонист и композитор.
  — концертный альбом пост-панк-группы Bauhaus, выпущенный в 1999 году.
 «Готэм» (англ. Gotham Awards) —  американская независимая кинопремия, вручаемая с 1991 года

Примечания